Der Lynk & Co 01 ist ein Kompakt-SUV der chinesischen Automobilmarke Lynk & Co, das gemeinsam mit Volvo Cars entwickelt wurde.

Geschichte 
Im Oktober 2016 präsentierte der Hersteller in Berlin den 01 als Konzeptfahrzeug. Das Serienmodell debütierte auf der Shanghai Motor Show im April 2017. Seit dem 28. November 2017 wird das Fahrzeug in China verkauft. Bis März 2018 wurden jedoch nur die Fahrzeuge der auf 1001 Exemplare limitierten Limited Edition gebaut.

Auf der Beijing Auto Show im April 2018 präsentierte Lynk & Co eine Plug-in-Hybrid-Version des SUV. Seit dem 27. Juli 2018 wird sie in China verkauft.

Im Oktober 2020 stellte Lynk & Co eine überarbeitete Version des 01 vor. Zeitgleich wurde bekanntgegeben, dass die Baureihe in beiden Hybridversionen noch ab 2020 in Europa verkauft wird. Unter anderem steht ein Abo-Modell zur Wahl, bei dem für monatlich ab 550 Euro die Kosten für Versicherung und Wartung enthalten sind. Wird das Fahrzeug für Carsharing angeboten, soll sich die Rate noch reduzieren lassen.

Technik 
Das SUV ist das erste Fahrzeug von Lynk & Co und baut auf der modularen CMA-Plattform (Compact Modular Architecture) auf, die auch der Volvo XC40, der Geely Xingyue S und der Polestar 2 nutzen. Vom XC40 übernimmt der 01 auch weitere Komponenten wie die Motoren oder die Sicherheitssysteme.

Technische Daten 
Zum Marktstart stand für den 01 nur ein 140 kW (190 PS) starker Zweiliter-Ottomotor zur Verfügung, der auch im Volvo XC40 zum Einsatz kommt. Dieser wird serienmäßig mit einem 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe und Vorderradantrieb angeboten, Allradantrieb ist optional verfügbar. Die Höchstgeschwindigkeit gibt der Hersteller mit 210 km/h an. Ende 2020 folgten stärkere Versionen.

Die im Juli 2018 eingeführte Plug-in-Hybrid-Version wird vom aus dem XC40 bekannten 1,5-Liter-Dreizylinder-Ottomotor mit 132 kW (180 PS) in Kombination mit einem 60 kW (82 PS) starken Elektromotor angetrieben. Die elektrische Reichweite gibt der Hersteller mit 69 Kilometern an. Für die europäische Version des 01 PHEV gibt Lynk & Co eine Reichweite von 69 Kilometern an.

Im November 2019 führte der Hersteller noch eine Hybridversion ein, die nicht an der Steckdose aufgeladen werden kann. Eine neue Hybridgeneration debütierte im Juni 2022. Hier befinden sich zwei Elektromotoren an der Hinterachse.

 Werte in eckigen Klammern gelten für Modell mit Doppelkupplungsgetriebe.

Zulassungszahlen in Deutschland 
In 2021 wurden die ersten Lynk & Co 01 in Deutschland zugelassen. Im Folgejahr 2022 wurde diese neue Marke vom Kraftfahrt-Bundesamt mit berücksichtigt und die Zulassungszahlen auf Monatsebene veröffentlicht. 2022 waren es 6.622 Lynk & Co 01, davon 6.388 Plug-in-Hybride (96 %) und 234 Otto-Hybride (4 %).

Einzelnachweise

Weblinks 

 Offizielle Website

Sport Utility Vehicle
Kombi
Hybridelektroautomodell